Loges (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Loges (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Loges (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny